Hyperlais är ett släkte av fjärilar. Hyperlais ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Hyperlais